Raglan steht für folgende Orte und Regionen

 eine Stadt in Neuseeland, siehe Raglan (Neuseeland)
 eine Stadt in Wales, siehe Raglan (Monmouthshire)
 zwei verschiedene Städte in Ontario in Kanada
 Ragla (Chatham-Kent) 
 Raglan (Durham)
 eine Untergliederung des County Monmouthshire, siehe Raglan (Harde)
 einen Ort in New South Wales in Australien, siehe Raglan (New South Wales)
 den Bergbaukomplex Raglan Mines in der Region Nunavik in Kanada
 das Schloss Raglan Castle

Raglan ist der Familienname folgender Personen:
 Clare Raglan (Clarence Eldon Raglan; 1927–2002), kanadischer Eishockeyspieler
 Herb Raglan (Herbert Raglan; * 1967), kanadischer Eishockeyspieler

Raglan steht für eine Peerage of the United Kingdom, Baron Raglan und die Inhaber dieser Peerage:
Fitzroy Somerset, 1. Baron Raglan, nach der walisischen Stadt benannte  Kommandeur der britischen Truppen im Krimkrieg, (1788–1855)
Richard Somerset, 2. Baron Raglan (1817–1884)
George Somerset, 3. Baron Raglan (1857–1921)
FitzRoy Somerset, 4. Baron Raglan (1885–1964)
FitzRoy Somerset, 5. Baron Raglan (1927–2010)

Raglan steht außerdem für:
 den Raglanärmel, benannt nach dem 1. Baron Raglan
 das Schiff HMS Raglan, benannt nach dem 1. Baron Raglan
 Raglan Cycle, ehemaliger britischer Automobilhersteller